Duitsland:
Malberg (Eifel), een plaats in het district Bitburg-Prüm, Rijnland-Palts
Malberg (Westerwald), een plaats in het district Altenkirchen, Rijnland-Palts

Nederland:
Malberg (Maastricht), een wijk in Maastricht